Waterview ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Waterview (Kentucky)
 Waterview (Maryland)
 Waterview (Virginia)
 Waterview Acres (Delaware)

in Neuseeland:
 Waterview (Neuseeland)